Vézac (Cantal)
 Vézac (Dordogne)